Der Duft der Frauen ist der Titel von:
 Der Duft der Frauen (Roman), ein Roman des italienischen Autors Giovanni Arpino
 Der Duft der Frauen (1974), italienische Literaturverfilmung von Dino Risi
 Der Duft der Frauen (1992), US-amerikanisches Filmdrama von Martin Brest (Hauptdarsteller: Al Pacino)